La casa d'Armanyac és el llinatge que va governar el comtat d'Armanyac. La genealogia que segueix és simplificada. Alguns punts són objecte de discussió entre els historiadors.

Referències 
 Hippolyte de Barrau, Documents historiques sur le Rouergue, sur ses familles et ses hommes remarquables dans les temps anciens et modernes, vol. I, París, Ed. du Palais royal, 1853, accessible en línia a Google Llibres
 Charles Samaran, La chute de la Maison d'Armagnac au XVe siècle, París, 1907
 Foundation for Medieval Genealogy a fmg.ac
 Édouard de Dienne, Les Sciences occultes en Carladez. Le maître Guillaume de Carlat dans la tentative d'envoûtement de Bernard VII d'Armagnac. 4. - Le projet d'envoûtement (mai 1400). Enquête de 1401...5. - Vengeance de Bernard VII. 6. - Prise de Géraud à Monlezun. 7. - Interrogatoire et mort de ses enfants. 8. -... Mort de Bernard VII. 9. - Jean V et le duc de Nemours. 10. - Fin de la maison d'Armagnac... 11.- En appendice : Notice sur Etienne Pépin, dit aussi Olivier Acquitardi, RHA, XIII, 1911, 42-69.
 Glück, Précis historique et généalogique de la maison d'Armagnac de Castanet, Cahors, 1850 (accessible a "Gallica")

Genealogia
Comtes d'Armanyac